Гран-при Монако 2004 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 23 мая 2004 года.



Пятничные заезды

Гонка 

|}

 На протяжении уик-енда обе машины Ягуар Рэйсинг носили рекламу фильма "Двенадцать друзей Оушена", а также рекламу компании Steinmetz Diamonds. Исполнившие главные роли в этом фильме Джордж Клуни и Брэд Питт присутствовали на Гран-при вместе с другими приглашёнными звёздами.
 Первая и единственная победа в карьере Ярно Трулли (предыдущая первая победа - Фернандо Алонсо, Гран-при Венгрии 2003 года; следующая первая победа - Дженсон Баттон, Гран-при Венгрии 2006 года).

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако